Federico Pinedo puede hacer referencia a:

 Federico Pinedo (padre) (1855-1929), político argentino, intendente de Buenos Aires entre 1893 y 1894;
 Federico Pinedo (hijo) (1895-1971), político argentino, ministro de Hacienda durante la presidencia de Agustín Pedro Justo;
 Federico Pinedo (bisnieto) (1955-), político argentino, nieto del anterior. Presidente del Senado y presidente provisional de Argentina por la primera mitad del 10 de diciembre de 2015.